Mai jos este reprezentată lista episoadelor ale serialului Casa Foster pentru prieteni imaginari.

Episoade

Note 

Liste de episoade ale serialelor de animație